Мохамед Геззаз (, родился 1 октября 1962) — марокканский футбольный судья.

Биография 
Как арбитр ФИФА и КАФ, Геззаз судил матчи следующих международных турниров:
 Чемпионат мира по футболу 2002 (матч  — )
 Чемпионат мира по футболу 2006: отборочный турнир, в финальном этапе чемпионата мира главные матчи не судил, но был резервным арбитром в семи встречах.
 Кубок африканских наций: 2002, 2004 и 2006
 Клубный чемпионат мира по футболу 2005
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1999

Критика 
Геззаз подвергся разгромной критике на чемпионате мира 2002 года со стороны сборной Словении за три решения не в пользу словенской команды: в частности, он показал жёлтую карточку Амиру Каричу за симуляцию падения в штрафной площади испанцев, проигнорировал ещё один фол Мигеля Анхеля Надаля против Миленко Ачимовича в штрафной (тем самым дважды не назначив пенальти в испанские ворота) и наказал словенцев пенальти за схожий с нарушением Надаля фол Саши Гайсера против Фернандо Морьентеса.

Примечания 

Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Марокко
Судьи чемпионата мира по футболу 2002